Вотерс има више значења:
 Вотерс (Минесота)
 Вотерс (Оклахома)